A terület jelentései:
 terület (matematika), síkidomok nagyságának a mértéke
 terület - tudományágak, foglalkozások felosztásának megfogalmazásakor használt kifejezés
közigazgatási egységek
 terület, közigazgatási egység Fehéroroszországban
 terület, közigazgatási egység Kanadában
 terület, az Oroszországi Föderáció alanyainak (tagjainak) egyik típusa, nagy méretű közigazgatási egység
 terület, Ukrajna legnagyobb közigazgatási egységeinek elnevezése